Eric Beaudoin, född 3 maj 1980 i Ottawa, Kanada, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare.

Klubbar 
 Guelph Storm – 1997–2000
 Louisville Panthers – 2000–2001
 Utah Grizzlies – 2001–2002
 Florida Panthers – 2002–2004
 San Antonio Rampage – 2002–2005
 Edmonton Road Runners – 2005
 Newcastle Vipers – 2005
 Jokerit – 2005
 HPK – 2005
 Mora IK – 2006–2008
 Linköping HC – 2008–2009
 Rögle BK – 2009–2010
 EHC Biel – 2010–2013
 Straubing Tigers – 2013
 EHC Biel – 2013–2014
 KHL Medveščak Zagreb – 2014–2015
 EHC Olten – 2016–

Externa länkar

Födda 1980
Idrottare från Ottawa
Kanadensiska idrottare under 1900-talet
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Biel
Spelare i EHC Olten
Spelare i Florida Panthers
Spelare i HPK
Spelare i Guelph Storm
Spelare i Jokerit
Spelare i Medveščak Zagreb
Spelare i Linköping HC
Spelare i Mora IK
Spelare i Rögle BK
Spelare i San Antonio Rampage
Spelare i Straubing Tigers
Spelare i Utah Grizzlies (2001–2005)
Spelare valda i NHL Entry Draft 1998